Balogh Edina (1938–1997) táncosnő
 Balogh Edina (1984) színésznő 
 Balogh Edina filmrendező